

Sigle 
 Quake III Arena – sparatutto in prima persona

Altro 
 Q3A – modello di casa prefabbricata utilizzato nella Repubblica Democratica Tedesca 
 Peugeot Q3A – variante dell'autocarro Peugeot DMA